Het ATP-toernooi van Newport 2000 (met de officiële naam Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 2000) werd van 5 tot en met 11 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Newport
ATP-toernooi van Newport